«Сотворившая чудо» () — телевизионный фильм режиссёра , ремейк одноимённого фильма 1962 года. В главных ролях снялись Халли Кейт Айзенберг и Элисон Эллиотт. Картина основана на пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо».

Сюжет 
В возрасте девятнадцати месяцев Хелен Келлер переносит тяжелое заболевание, в результате которого полностью лишается зрения и слуха. Хелен неспособна общаться со своей семьёй, кроме как с помощью постоянных истерик. Она ест руками, не умеет ходить прямо и часто ломает предметы. Её родители Кейт и Артур жалеют дочь, но убеждены, что Хелен умственно отсталая

Отец решает воспользоваться последним шансом обучить девочку: пригласить в дом учителя. Он обращается в Школу Перкинса для слепых, откуда к Келлерам присылают Энн Салливан, молодую женщину, саму имеющую проблемы со зрением. Салливан выросла в этой школе со своим братом Джоном, умершим в детстве. Учительница уверена, что сможет найти подход к Хелен.

Салливан учит Хелен пользоваться столовыми приборами и правильно ходить, используя при этом достаточно жёсткие методы. Артур недоволен этим, и он приказывает учительнице уехать из их дома. В ответ она просит дать ей две недели, в течение которых Хелен будет полностью изолирована от мира и предоставлена заботам Салливан. Кейт и Артур неохотно соглашаются.

Салливан удаётся добиться некоторых успехов в обучении, но она не может добиться главного — Хелен должна понять, что каждый предмет имеет своё название. Отведённые Энн две недели заканчиваются; она уже собирается уезжать, когда внезапно Хелен понимает, что особые прикосновения пальцев учительницы означают «вода».

Теперь, после этого резкого прорыва в обучении, Хелен начинает постепенно учиться осознавать это мир при помощи тактильных ощущений и общения с учительницей.

В ролях

Критика 
Кристофер Налл, критик сайта «Filmcritic.com», в целом положительно оценил картину и похвалил игру Лукаса Блэка и Халли Кейт Айзенберг, но назвал фильм «типичным».

.

Награды и номинации

См. также 
 Непобеждённая (фильм)
 
 Последняя надежда (фильм, 2005)

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Телефильмы 2000 года
Фильмы-ремейки США
Фильмы-драмы США
Экранизации пьес США
Диснеевские фильмы
Фильмы на английском языке
Фильмы Нади Тэсс